Вице-президент США () — второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США. 

Основная конституционная функция вице-президента заключается в том, что он сменяет президента США в случае его кончины, отставки или отречения от должности. Так как вице-президент США также формально возглавляет Сенат США, верхнюю палату Конгресса, вопрос о том, к какой ветви власти относится данная должность — к исполнительной или законодательной — дискуссионен. Действующей вице-президентом США является Камала Харрис, вступившая в должность 20 января 2021 года. Избрана вместе с президентом США 3 ноября 2020 года.

Избрание 
Вице-президент избирается вместе с президентом США, у каждого кандидата на президентство есть «в связке» кандидат на вице-президентскую должность. Представляет ту же политическую партию, что и президент, но, согласно Конституции, обязательно должен быть от другого штата (чтобы ни один штат в Коллегии выборщиков не голосовал за две «свои» кандидатуры, будучи в преимущественных условиях).

К кандидатуре на должность вице-президента США, согласно двенадцатой поправке, предъявляются те же требования, что и к кандидатуре на должность президента (кандидату должно быть не менее 35 лет, он должен быть гражданином США по рождению и проживать на территории США не менее 14 лет). Ограничений на количество сроков, которые может занимать вице-президент, не имеется (в отличие от лимита в два срока на президентство, введённого в 1948 году).

Вступление в должность 
Согласно двадцатой поправке, вице-президент США вступает в должность 20 января года, следующего за годом выборов, в полдень. В ходе церемонии инаугурации президента США избранный вице-президент приносит присягу за несколько минут до избранного президента (популярное представление о том, что в этот короткий период он является первым лицом в государстве, закону не соответствует). В отличие от президентской присяги, вице-президентская присяга не указана в Конституции США. В истории применялись различные виды присяги, с 1884 года используется форма, по которой присягают также конгрессмены и члены правительства:

«Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединённых Штатов против всех врагов, внешних и внутренних; что я буду хранить к ней истинную верность и лояльность; что я принимаю это обязательство свободно, без какой-либо внутренней оговорки или цели от него уклониться; и что я хорошо и добросовестно буду исполнять обязанности той должности, в которую ныне вступаю. Да поможет мне Бог».

Функции 
Формально возглавляет Сенат США, где имеет лишь право решающего голоса при разделении голосов пополам (фактически его главой является временный президент Сената). Согласно Двенадцатой поправке, председательствует в Сенате, когда тот собирается для подсчёта голосов коллегии выборщиков. По желанию президента имеет ряд других общественных обязанностей, каковые осуществляет лишь от имени и по поручению главы государства.

Переход президентских полномочий 
В случае кончины, отставки или отрешения президента США становится полноценным президентом США (официально это положение принято только в 1967 году в качестве 25-й поправки к Конституции. Фактически и ранее вице-президент в таких случаях провозглашался президентом, хотя положения первоначального текста Конституции двусмысленны и оставляли место для толкования, согласно которому вице-президент становился лишь исполняющим обязанности президента).

До 1967 года в случае отставки или смерти вице-президента либо его вступления в президентскую должность новый вице-президент не назначался, и должность оставалась вакантной вплоть до новых выборов. Теперь, согласно той же 25-й поправке, действует положение, согласно которому в случае вакансии на эту должность Конгресс США должен по представлению действующего президента назначить нового вице-президента. В течение 1973—1974 такое назначение произошло дважды. После отставки вице-президента Спиро Агню Конгресс по представлению Ричарда Никсона утвердил вице-президентом Джеральда Форда. Через восемь месяцев Никсон ушёл в отставку, Форд сам стал президентом, и Конгресс утвердил ему вице-президентом Нельсона Рокфеллера.

Институт вице-президентства неоднократно критиковался за то, что политик, не избираемый как самостоятельная кандидатура и часто малоизвестный, может внезапно стать главой государства и круто поменять политику избранного предшественника. С другой стороны, сохраняется гарантия того, что на протяжении четырёхлетнего срока президентство останется в руках одной и той же партии.

Временное исполнение обязанностей 

Согласно двадцать пятой поправке к Конституции США (1967 год), в случае определённой самим президентом или членами исполнительной ветви власти (временной) недееспособности президента исполнять свои полномочия, вице-президент становится на это время исполняющим обязанности президента США. Так, на время колоноскопии Буша, проводившейся под наркозом, вице-президент Чейни дважды брал в свои руки руль управления, в 2002 и 2007 годах.

В период после террористической атаки 11 сентября 2001 года вице-президент Д. Чейни часто пребывал в секретном месте, что, как утверждалось, было сделано для предотвращения покушения террористов на двух первых лиц государства одновременно.

См. также 
 Список вице-президентов США

Литература 
 Полунин Б. Л. Вице-президент США (конституционный и фактический статус). — : Наука, 1988. — 127 с. — 2750 экз. — ISBN 5-02-012800-7

Ссылки 

 Официальный сайт вице-президента США